

События 
 525/524 — Афинский архонт-эпоним Клисфен.
 Камбис II, царь Персии, завоёвывает Египет.
 Поход персов на Египет. Разгром египтян при Пелусии. Начальник флота Уджагорреснет переходит на сторону персов. Взятие Мемфиса и пленение фараона Псамметиха III. Ливийцы присылают дань. Правитель Кирены Аркесилай III и Кипр признали власть персов. Персидский сатрап поселяется в Мемфисе. Лето — Камбис объявляет войну Карфагену и требует от Поликрата прислать флот.
 525—404, 343—332 — XXVII персидская династия в Египте.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной князь Малого Чжу, а осенью князь Тань прибыли на аудиенцию в Лу.
 По записи «Чуньцю», в 6 луне, в день цзя-сюй, в полнолуние было солнечное затмение (согласно «Ши цзи», в первый день 5 луны). По современным данным, оно произошло 21 августа 525 года до н. э. ()
 В 8 луне цзиньский полководец Сюнь У (Чжунхан Му-цзы) разбил лу-хуньских жунов, которые сдружились с Чу.
 Зимой в юго-восточной части неба показалась комета, вступившая в созвездие большого дракона.
 Чу воевало с княжеством У, зимой произошла битва при Чанъани. Уский царевич Гуан был разбит и потерял лодку вана, но затем напал на войска Чу, вернул лодку и вернулся.
 В Чжэн начались пожары. Гун хотел устранить их молебствиями. Цзы-чань посоветовал ему совершенствовать добродетели.

Родились 
 Эсхил, древнегреческий драматург.

См. также

Примечания